Мацей Маленчук (), полное имя Мирослав Мацей Маленчук (, родился 14 августа 1961 в Войцешуве) — польский рок-музыкант, поэт и телеведущий. Известен как один из наиболее авангардных и неоднозначных польских музыкантов, на заре своего творчества прессой назывался «бардом Кракова».

Личная жизнь 
Жена Ева, дети от этого брака — дочери Ирма, Рита и Эльма. От предыдущего брака есть дочь Зузанна. Болельщик футбольного и хоккейного клубов «Краковия», автор гимна клуба Hymn Cracovii.

Дискография

Студийные альбомы

Совместное творчество

Компиляции

Концертные альбомы

Политика 
В 2014 году Мацей Маленчук на фоне присоединения Крыма к России выпустил композицию «BLOODY МИР», текст которой содержал повторяющееся слово из ненормативной лексики русского языка. Видео даже попало в первоапрельский выпуск Интернет-шоу «This is Хорошо».

В 2015 году Мацей записал антивоенную песню «Только любовь заставит остаться живым» совместно с Андреем Макаревичем и Александром Ярмолой (группа «Гайдамаки»).

Фильмография 
 Смерть Джона Л. (1987, режиссёр Томаш Зыгадло, роль — нищий музыкант)
 Малжовина (1998, режиссёр Войцех Смаржовский, роль — Новы)
 Оно (2004, режиссёр Малгожата Шумовская, роль — мужчина в клубе)
 Хель (2009, режиссёр Кинга Дембска, роль — пациент Мирек)
  (2012, режиссёр Ежи Штвертня, 473-я серия, роль — Мариуш «Клаус» Марциняк)
Моана (мультфильм 2016, роль - Краб Таматоа)

Озвучка компьютерных игр 
 Mass Effect 2 (2010, BioWare, капитан Армандо-Оуэн Бейли)
 Test Drive Unlimited 2 (2011, Eden Games, Тодд Бишоп)

Библиография 
 Chamstwo w państwie — Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003. — ISBN 8308034713.

Примечания 

Певцы и певицы Польши
Рок-музыканты Польши